Flavio Frontali – calciatore italiano
 Roberto Frontali – baritono italiano